Ушагаш — название населённых пунктов в Казахстане:
 Ушагаш — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Ушагаш — село в Келесском районе Туркестанской области.